Клоноз — слов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Клоноз Руслан Іванович — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Клоноз Олексій Миколайович (1913- ?) — мічман радянської армії, учасник німецько-радянської війни.

Примітки